Луге се може односити на 
 Горње Луге, село у општини Андријевица у Црној Гори
 Доње Луге, село у општини Беране у Црној Гори